Deodoro da Fonseca — primeiro presidente do Brasil

Geografia 
Marechal Deodoro (Alagoas)
Deodoro (bairro do Rio de Janeiro)

Construções 
Linha Deodoro da SuperVia
Estação Deodoro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos